Thomas puede referirse a:

Personas 
 Ambroise Thomas, compositor de óperas francés.
 Hugh Thomas, historiador e hispanista británico
 Oldfield Thomas, zoólogo británico.
 Thomas Alva Edison, prolífico inventor.
 Thomas Bell, zoólogo del Reino unido.
 Thomas Chippendale, diseñador y fabricante de muebles británico.
 Thomas Cochrane, político y aventurero naval británico.
 Thomas Corneille, jurista y dramaturgo francés.
 Thomas Enqvist, tenista sueco.
 Thomas Felton, actor británico.
 Thomas Hardy, escritor inglés.
 Thomas Henry Huxley, biólogo británico.
 Thomas Hopkins Gallaudet, educador estadounidense.
 Thomas Hunt Morgan, fisiólogo estadounidense, premio Nobel de Medicina en 1933.
 Thomas Jefferson, político estadounidense.
 Thomas Johansson, tenista sueco.
 Thomas Malthus, economista británico.
 Thomas Mann, escritor alemán, premio Nobel de Literatura en 1929.
 Thomas Otway, dramaturgo inglés.
 Thomas Paine, pensador, revolucionario, ilustrado y liberal británico.
 Thomas Henry Potts, naturalista neozelandés.
 Thomas Tuchel, entrenador de fútbol alemán.
 Thomas Sydenham, médico británico.
 Thomas Warton, poeta inglés.
 Thomas Young, físico, médico y egiptólogo británico.
 Thomas Pesquet, Astronauta.

Personas ficticias 
 Tom Canty (El príncipe y el mendigo) o Thomas Canty, personaje principal de El príncipe y el mendigo.

Literatura 
 Thomas no Shinzō, serie de manda de Mōto Hagio.
 Odd Thomas, serie de novelas de Dean Koontz.